Мелико́ккус двупа́рный (), или испа́нский лайм, или медовая ягода, или мамонсилло — плодовое дерево семейства Сапиндовые.

Описание 
Меликоккус — прямое медленнорастущее дерево высотой 20 м с серой корой и эллиптическими остроконечными листьями 5—12,5 см длиной и 3,25—6,25 см шириной. Плод круглый, с гладкой тонкой зелёной кожицей. Внутри содержится оранжево-розовая или желтоватая желеобразная прозрачная сочная мякоть и 1-2 крупных желтовато-белых семени.

Распространение 
Родина испанского лайма — Колумбия, Венесуэла, Гайана, Суринам, Французская Гвиана. Культивируется также в Эквадоре, в Центральной Америке, на Антильских и Багамских островах.

Использование 
Мякоть плодов испанского лайма съедобна. Кроме этого, в пищу употребляются также поджаренные ядра семян.

Примечания

Ссылки 
 Morton, J.F. 1987. Fruits of Warm Climates. Julia Morton 20534 SW 92 Ct., Miami Fl 33189.

Фрукты
Сапиндовые
Флора Южной Америки
Плодовые деревья